Дюрант, Дьюрант () — английская фамилия. Известные носители:
 Дюрант, Ариэль (1898—1981) — американский историк.
 Дюрант, Декоби (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Дюрант, Кевин (род. 1988) — американский баскетболист.
 Дюрант, Майкл (род. 1961) — американский пилот и автор книг.
 Дюрант, Скотт (род. 1988) — британский гребец.
 Дюрант, Томас (1820—1885) — американский финансист, врач и бизнесмен.

См. также 
 Дюран (Durand)

Примечания